

Фамилия 
Гутхейль () — фамилия немецкого или австрийского происхождения. Известные носители:

 Семья Гутхейль
Гутхейль, Александр Богданович (1818—1882) — русский нотоиздатель, по национальности немец. В 1859 году основал музыкальное издательство — фирму «А. Гутхейль», которой владел с её основания до своей смерти
Гутхейль, Карл Александрович (1851—1921) — российский нотоиздатель, старший сын А. Б. Гутхейля, по происхождению немец, имевший австрийское подданство, после смерти отца с 1882 по 1914 год владел фирмой «А. Гутхейль»

Издательство 
«А. Гутхейль» — одна из крупнейших музыкально-издательских фирм России до 1917 года

Примечания